Агат (, сокращение от Anty-Gestapo) — специальное подразделение Армии Крайовой, подчинявшееся  (диверсионному руководству АК). С 1944 года называлось «Пегас» (, сокращение от Przeciw-Gestapo).

История 
Поздней весной 1943 года «тихотёмный» капитан Армии Крайовой  получил приказ об организации диверсионного подразделения. Он обратился к руководству «Серых шеренг» с просьбой о передачи ему в распоряжение 75 харцеров. Окончательно подразделение было создано в конце июля — начале августа (официально называется дата 1 августа 1943). В ходе реорганизации  «Серых шеренг» новый отряд получил официальное задание от , заключавшееся в поиске и ликвидации особо опасных нацистских преступников и карателей. Информацию о лицах, подлежащих уничтожению, сообщало Польское подпольное государство.

Изначально подразделение называлось «Агат» (Agat) — аббревиатура от «Анти-гестапо» (). В начале января 1944 года немцами был арестован руководитель подразделения , и после этого подразделение было переименовано в «Пегас» (Pegaz) — аббревиатура от «Против гестапо» (). В мае 1944 года после ареста очередного курьера на основе «Пегаса» был создан батальон «Зонтик», руководителем которого стал дослужившийся до майора Адам Борыс.

В настоящее время в Специальных войсках Польши существует , считающееся правопреемником «Агата» из Армии Крайовой.

Акции 

Первая крупная акция подразделения имела место 7 сентября 1943 на пересечении Маршалковской и Литовской улиц в Варшаве, когда необходимо было уничтожить коменданта тюрьмы Павяк , что и удалось совершить. 24 сентября 1943 на пересечении улиц Дмоховского и Розбрат, когда солдаты отряда «Агат» застрелили коменданта тюрьмы Генсиувка, гауптшарфюрера СС . 1 октября 1943 подпоручик  со своим отрядом получил задание уничтожить штурмманна СС Эрнста Веффельса — печально известного коменданта женского отделения тюрьмы Павяк под названием «Сербия». Операция прошла успешно, потерь отряд не понёс.

Вторая крупная акция подразделения имела место 1 февраля 1944, когда поляки готовились ликвидировать Франца Кутчеру, руководителя СС и полиции в Варшаве. Изначально его собирались устранить 29 января, но Кутчера не вышел на работу из своего дома. Операцию перенесли на 1 февраля 1944 года. После того, как Кутчера выехал из своей резиденции, покушение было удачно проведено и он был убит. В покушении на Кутчеру участвовало 12 человек. В ходе операции погибли четверо оперативников: , ,  и .

Примечания

Литература 
 Marek Ney-Krwawicz, Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, w: „Mówią wieki” nr 9/1986.

Ссылки 
 Opisy wszystkich akcji

Армия крайова
Формирования специального назначения Польши